Bona z Berry či také Jitka z Berry ( Bonne de Berry, 1362/1365– 30. prosince 1435, Carlat) byla savojská vévodkyně a hraběnka z Armagnacu.

Život 
Narodila se jako jedna z dcer Jana z Berry a Jany, dcery hraběte Jana z Armagnacu. Jméno Bona dostala po své babičce Jitce Lucemburské, dceři českého krále Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny.

Byla za provdána za Amadea, budoucího savojského hraběte, zvaného Červený hrabě – svatební smlouva byla podepsána roku 1372, sňatek byl uzavřen o pět let později, 18. června roku 1377. Teprve roku 1381 Bona přibyla do Savojska. Svému manželovi porodila tři děti – nejstaršího syna a dědice a dvě dcery. Amadeus roku 1391 zemřel po nehodě na lovu a v závěti stanovil regentkou nezletilého synka (nar. 1383) místo své choti svou matku. Jeho rozhodnutí vyvolalo mezi oběma ženami lítý spor, který diplomaticky uhladili Enguerrand z Coucy a Guy z Tremoille dohodou z února roku 1393.

2. prosince roku 1393 se vdova Bona provdala za Bernarda z Armagnacu, budoucího francouzského konetábla a vůdce armagnacké strany během staleté války, jemuž porodila dalších sedm dětí, tři syny a čtyři dcery; tři děti však zemřely již v útlém věku. Sňatkem s Bonou získal Bernard velký politický vliv. Byl zavražděn při pařížském povstání v létě 1418 a Bona jej přežila o celých sedmnáct let. Byla pohřbena v klášteře menších bratří v Rodezu, který byl zničen v první polovině 19. století.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Valois
Savojské vévodkyně
Savojští regenti
Regentky
Hraběnky z Armagnacu
Francouzské osobnosti 15. století
Francouzky 15. století
Pohřbení ve františkánském klášteře v Rodezu
Narození v roce 1365
Úmrtí 30. prosince
Úmrtí v roce 1435
Ženy
Savojské hraběnky